Polyniphes är ett släkte av fjärilar. Polyniphes ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Juvelvingar
Polyniphes